Cordylus – rodzaj jaszczurek z rodziny szyszkowcowatych (Cordylidae).  
 Cordylus Gronow,1854 – synonim rodzaju ryb Scomber